Rivière Ange, Rivière à Ange ou Rivière L'Ange peuvent se référer à:

Hydronymes 
Rivière à Ange, un affluent du ruisseau du Pied du Mont, coulant dans Baie-Saint-Paul, dans la MRC Charlevoix,  Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Ange (rivière). LAnge, ou le Lange suivant la graphie, est une rivière française qui coule dans le département de l'Ain. C'est un affluent droit de l'Oignin donc un sous-affluent du Rhône par l'Ain.